Бухбі́ндер:

 Бухбіндер Вольф Абрамович (1923, Київ) — мовознавець, доктор педагогічних наук (1973), професор (1974).
 Бухбіндер Йосип Шмульович (1908, Черняхів — 1993, Київ) — поет.

Єврейські прізвища